

19-та окрема ракетна бригада «Свята Варвара»

19-та окрема механізована бригада

19-та окрема мотострілецька бригада